Ceranthia är ett släkte av tvåvingar. Ceranthia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Ceranthia